Die ITA Men’s All-American Championships wurden 2012 zum 34. Mal ausgetragen. Eine der beiden Konkurrenzen war das Einzel. Gespielt wurde vom 29. September bis zum 7. Oktober auf dem Campus der University of Tulsa in Tulsa, Oklahoma. Als Sieger ging der US-Amerikaner Alexander Domijan von der University of Virginia hervor.

Hauptrunde

Setzliste

Turnierplan

Halbfinale und Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Nebenrunde

Setzliste 
Die Nebenrunde kam ohne Setzliste aus, weil die Auslosung von der Hauptrunde übernommen wurde.

Turnierplan

Weblinks 
 Turnierplan Hauptrunde auf itatennis.com (englisch, pdf)
 Turnierplan Nebenrunde auf itatennis.com (englisch, pdf)

2012
College-Tennis-Saison 2012/13
Tennisturnier 2012